Victor Ladaniuc(09 martie.1940, Colicăuți, Briceni - 7 octombrie 2018, Chișinău)- a fost un jurnalist, publicist, poet, scriitor din Republica Moldova.

Biografie 
Este fiul lui Ion Ladaniuc. A absolvit școala medie la Tabani, Briceni. Ulterior a studiat la facultatea de filologie romano-germanică a Universității din Cernăuți, pe care a absolvit-o  în anul 1962. A activat ca învățător, lucrător al Comitetului raional al Comsomolului, a intrat în PCUS. Ulterior a fost redactor-adjunct al gazetei "Viața nouă" din Briceni (1972-1975), perioadă despre care a scris în cartea autobiografică . În anii 1975-1978 a fost redactor-șef al gazetei raionale din Orhei.În acești ani participă la EREN-ul din URSS. Tot în acești ani pe lîngă redacție funcționa Cenaclul literar "Izvoraș" cu o pagină lunară.  În această perioadă Comitetul raional de partid Orhei a intrat sub conducerea lui Alexandru S. Chișlari. Din anul 1978 activează la ziarul "Moldova Suverană" până în anul 1987. Din acest an este redactor la agenția Națională Moldova Pres (1997). A fost unul dintre autorii proiectului, alcătuitor și autor al Enciclopediei "Localitățile Republicii Moldova" în 15 volume .

Publicații
A fost un publicist prolific, care s-a considerat discipol al lui Tudor Țopa. A publicat sute de articole presa sovietică moldovenească, iar ulterior, după declararea independenței de stat și în cea din Republica Moldova, care se axează pe probleme de actualitate acută din sferele
politicului, economiei, culturii. Ulterior, dar numai parțial, au apărut și în volume de cărți. Cele mai importante publicații pot fi găsite în bibliotecile din mai multe țări, baze de date virtuale. Catalogul electronic al Bibliotecii Naționale din Republica Moldova totalizează 78 de titluri.
 Biblus
 Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Distincții 
Diploma Prezidiului Sovietului Suprem din RSSM
Medalia "Mihai Eminescu"
Medalia de argint EREN din URSS
Medalia de bronz EREN din URSS
 Om emerit din Republica Moldova

Note 

Publiciști moldoveni